Černý se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karel Černý
 Alois Černý